Seznam polkov z zaporedno številko 56.

Seznam 
 Pehotni
 56. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 56. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 56. pehotni polk (Wehrmacht)
 56. strelski polk (ZSSR)
 56. lovski polk (Wehrmacht)
 56. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 56. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 56. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 56. artilerijski polk (Wehrmacht)
 56. minometni polk (Wehrmacht)
 56. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zračnoobrambni
 56. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi